Геймбрук — фамилия. Известные носители:
 Геймбрук, Владимир Фёдорович (1837 — ?) — инженер-механик, начальник адмиралтейских Ижорских заводов, тайный советник.
 Геймбрук Ольга Васильевна (1860 г.р.) — баронесса, уголовная преступница, сосланная на каторгу в 1889 году на Сахалин.